Cavaliere nero – uccello della Nuova Zelanda
 Cavaliere Nero – personaggio del ciclo arturiano
 Cavaliere Nero – nome di diversi personaggi dei fumetti Marvel Comics
 Cavaliere Nero – personaggio Disney creato da Don Rosa
 Cavaliere Nero – personaggio Disney della Trilogia della spada di ghiaccio
 Il cavaliere nero – romanzo del 2002
 Il cavaliere nero – fumetto del 1953

Pagine correlate 
 Black Knight
 Cavalieri neri